

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 23 січня — український футболіст і футбольний тренер Андрій Гринченко
 23 лютого — український футболіст Микола Вірковський
 2 липня — український громадський діяч Назарій Зелінка

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1986 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання